A Supertaça de São Vicente foi a 11ª edição da Super Taça de São Vicente.

Jogou-se a 14 de outubro de 2017, no Estádio Municipal Adérito Sena. O jogo opôs o CS Mindelense, vencedor de Primeira Divisão de São Vicente e FC Derby, vencedor da Taça de São Vicente

Ficha de Jogo

Campeão

Ver também
Super Taça de São Vicente

Ligações externas
Super Taça de São Vicente de 2017 em RSSSF

2017 Super Taca Sao Vicente
Futebol de 2017 em Cabo Verde